Три Эм (3М) — многозначный термин:

 3M — американская диверсифицированная инновационно-производственная компания
 3М — советский стратегический бомбардировщик, изготовленный ОКБ В. М. Мясищева

Примечания 

Для американской компании буква «М» написана на латинице, а для советского самолёта — на кириллице